Käsler oder Kaesler ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Kaesler (* 1944), deutscher Soziologe
 Hans-Jürgen Kaesler (* 1942), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Horst Käsler (1926–1987), deutscher Handballspieler und Professor für Sportdidaktik
 Oskar Kaesler (1889–1960), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Roger L. Kaesler (1937–2007), US-amerikanischer Paläontologe

Kaesler bezeichnet:
 Kaesler Nutrition, deutscher Futtermittelhersteller

Siehe auch:
 Kesler (Begriffsklärung)
 Kessler (Begriffsklärung)